Сливенци е село в Североизточна България. То се намира в община Добричка, област Добрич.

Села в област Добрич
Населени места в община Добрич-селска